Waanders (boeken), een uitgever, drukker en verkoper van boeken in de stad Zwolle.
 Hotel Waanders, een hotel en wegrestaurant aan de A28 te Staphorst